Батьково — название населённых пунктов.

Россия 
 Батьково — деревня в Бокситогорском районе Ленинградской области.
 Батьково — деревня в Палкинском районе Псковской области.
 Батьково — деревня в Дубенском районе Тульской области.
 Батьково — деревня в Одоевском районе Тульской области.